Bouckaert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bouckaert (* 1954), belgischer Vielseitigkeitsreiter
 Daniel Bouckaert (1894–1965), belgischer Springreiter
 Henri Bouckaert (1870–1912), französischer Ruderer
 Jente Bouckaert (* 1990), belgischer Sprinter
 Pierre Bouckaert (1914–1992), belgischer römisch-katholischer Bischof